

Teatro
The Girl of the Golden West – dramma di David Belasco del  1905
La fanciulla del West o The Girl of the Golden West – opera teatrale di Giacomo Puccini presentata nel 1910

Cinema
La fanciulla del West (The Girl of the Golden West) – film statunitense del 1915 diretto da Cecil B. DeMille
The Girl of the Golden West – film statunitense del 1923 diretto da Edwin Carewe
The Girl of the Golden West – film statunitense del 1930 diretto da John Francis Dillon
La città dell'oro (The Girl of the Golden West) – film statunitense del 1938 diretto da Robert Z. Leonard
La fanciulla del West (The Girl of the Golden West) – film per la televisione statunitense del 1992 diretto da Brian Large